Gomphotherium este un gen dispărut de Proboscidea care a evoluat în Miocenul timpuriu în America de Nord, existând ca specie timp de aproximativ 10 milioane ani între perioada 13.65 – 3.6 mln. ani în urmă.

Genul a emigrat în Asia, Europa și Africa, după o scădere a nivelului mării (probabil în Tortonian) ce le-a permis să treacă fostele bariere acvatice. A supraviețuit în Pliocen, iar rămășițele sale au fost găsite în Chile, Franța, Germania, Austria, Statele Unite (Kansas, Tennessee), Pakistan, Kenya și Bosnia și Herțegovina.

Gomphotherium măsura 3 metri în înălțime, și avea o greutate estimată la 4 – 5 tone, asemănânu-se bine cu elefantul modern. Cu toate acestea, el avea patru colți; doi pe maxilarul superior și alți doi pe maxilarul inferior alungit.

Evoluție

Note

Elefanți preistorici
Mamifere dispărute
Fauna Miocenului
Fauna Pliocenului